

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 7 podstawowych
 Zagaje – część miasta Halinów
 Zagaje – część miasta Olkusz
 Zagaje – część wsi Wszewilki w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Zagaje – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn
 Zagaje – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Zagaje – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Zagaje – przysiółek wsi Lipna Wola w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Zagaje – część wsi Dziewięcioły w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Zagaje – część wsi Ściborzyce w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Zagaje – część wsi Karwin w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Zagaje – część wsi Sułów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Zagaje – część wsi Gdów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zagaje – część wsi Łysokanie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Zagaje – część wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Zagaje – część wsi Wola Zarczycka w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Zagaje – część wsi Sierzputy Zagajne w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Zagaje – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Zagaje – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Zagaje – przysiółek wsi Borszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Zagaje – osada wsi Pawłowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Zagaje – część wsi Boronice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Zagaje – przysiółek wsi Bolmin w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Zagaje – część wsi Ruszków w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Zagaje – część wsi Gromadzice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Zagaje – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo
 Zagaje – osada wsi Będzinko w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Zagaje – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Inne 
 Zagaje – nieofic. prz. wsi Gilwa w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty

Zobacz też 
 Zagaje Dębiańskie, Zagaje Kikowskie, Zagaje Książnickie, Zagaje Smrokowskie, Zagaje Stradowskie, Zagaj